Delray Beach International Tennis Championships 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Delray Beach International Tennis Championships rozgrywany w dniach 23 lutego–1 marca 2009 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Stanach Zjednoczonych